Evacuatie
 Woningontruiming